Exchange-traded fund  – Fondi d'investimento a replica passiva scambiati in borsa
European Training Foundation  – Fondazione europea per la formazione professionale, agenzia dell'Unione europea con sede a Torino
Elettroforesi – Tecnica di laboratorio di chimica ma anche di chimica-clinica (elettroforesi delle sieroproteine)
Emettitrice Ticket Ferroviari  – Apparecchiature self service automatizzate che erogano biglietti regionali nelle tratte di Trenitalia.